|-
| 113001 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113002 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113003 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113004 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113005 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113006 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113007 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113008 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113009 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113010 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113011 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113012 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113013 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113014 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113015 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113016 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113017 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113018 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113019 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113020 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113021 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113022 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113023 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113024 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113025 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113026 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113027 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113028 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113029 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113030 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113031 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113032 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113033 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113034 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113035 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113036 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113037 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113038 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113039 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113040 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113041 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113042 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113043 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113044 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113045 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113046 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113047 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113048 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113049 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113050 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113051 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113052 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113053 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113054 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113055 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113056 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113057 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113058 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113059 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113060 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113061 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113062 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113063 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113064 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113065 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113066 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113067 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113068 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113069 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113070 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113071 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113072 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113073 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113074 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113075 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113076 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113077 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113078 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113079 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113080 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113081 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113082 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113083 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113084 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113085 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113086 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113087 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113088 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113089 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113090 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113091 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113092 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113093 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113094 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113095 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113096 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113097 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113098 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113099 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113100 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3